Ма́лая Се́веро-Кавка́зская желе́зная доро́га — название, которое носят две детские железные дороги:

 Малая СКЖД им. В. В. Терешковой в г. Владикавказе;
 Малая СКЖД им. Ю. А. Гагарина в г. Ростове-на-Дону.